Fritz Panzer ist der Name folgender Personen:
* Fritz Panzer (Maler) (* 1945), österreichischer Maler
 Fritz Panzer (Verleger) (1955–2020), österreichischer Verleger, Kulturmanager und Autor

Siehe auch:
 Friedrich Panzer